Шамбо́н-Сент-Круа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Ліможа, 22 км на північ від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Шамбон-Сент-Круа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шамбон-Сент-Круа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез